Szilágyi István (1819–1897) pedagógus, költő, az MTA tagja
 Szilágyi István (1835–1894), tanfelügyelő, országgyűlési képviselő
 Szilágyi István (1896–1945) festőművész
 Szilágyi István (1911–1994) orvos
 Szilágyi István (1927) röplabdázó, edző
 Szilágyi István (1937–2020) színész
 Szilágyi István (1938) erdélyi magyar író
 Szilágyi István (1950) kézilabdázó, olimpikon
 Szilágyi István építész
 Szilágyi István főépítész
 Szilágyi István jogász